Het Nederlands kampioenschap dammen van 1933 telde tien deelnemers. De nationale titel werd gewonnen door Freek Raman.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1933